Futbolo Klubas Atmosfera var en fodboldklub fra den litauiske by Mažeikiai.

Historie 
Klubben blev stiftet i 1973 og gik konkurs i 1989 (1990).

Titler

Nationalt 
 Soviet Litauen (Aukščiausia lyga)
 Vindere (2): 1975, 1979.

Historiske slutplaceringer 
Historiske slutplaceringer.

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 foot.dk 
 RSSSF 

Atmosfera, FK (1973)
Atmosfera, FK (1973)
Atmosfera, FK (1973)
Atmosfera, FK (1973)